Ogrody bezeichnet

 einen Teil der polnischen Stadt Posen, siehe Ogrody (Posen)
 ein Dorf in Polen in der Wojewodschaft Großpolen, Gemeinde Święciechowa, siehe Ogrody (Święciechowa)
 eine Siedlung in der Wojewodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Ożarów